Верхний Редиу () — село в Фалештском районе Молдавии. Наряду с сёлами Старый Албинец, Новый Албинец и Нижний Редиу входит в состав коммуны Старый Албинец.

География 
Село расположено на высоте 90 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Редиул-де-Сус проживает 114 человек (51 мужчина, 63 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района